Кремальер (от , зубчатая рейка) — излом в линии окопа или бруствера в фортификации XIX века. Устраивался как для лучшего обстрела местности (вдоль вала), так и для защиты от вражеского огня, направленного вдоль окопа. 

Кремальеры в плане похожи на пилу и планировались таким образом, чтобы два соседних фаса заграждения были расположены перпендикулярно, с  одним фасом короче другого в несколько раз.

Литература 
 
 Дмитрий Михайлович Карбышев. Избранные научные труды. Воен. Изд-во, 1962. С. 674.
Элементы фортификационных сооружений